Lieblein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kaspar Lieblein (1744–1810), deutscher Botaniker
 Severin Lieblein (1866–1933), norwegischer Schriftsteller